Sweden Hockey Games 1991 var den första upplgan av turneringen och spelades under perioden 7- 10 februari 1991, och vanns av Sovjetunionen före Sverige och Finland.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1991
Ishockeysäsongen 1990/1991
1991
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet